Се́рый волк:

 Серый волк — волк обыкновенный ()
 Серый волк — персонаж русского и иностранного фольклора.
 «Сѣрый волк» — еженедельный сатирический журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге.
 «Серый волк» — советский фильм 1962 года режиссёра Тамары Родионовой по роману Евгения Пермяка.
 Серый волк — прямой перевод названия конной игры Кок-бору, а также перевод названий националистических молодёжных организаций «Кук буре» и «Бозкурт» в Башкирии и Турции соответственно.